En Pologne, Bogdanka peut faire référence à : 

 Bogdanka, un village dans la voïvodie de Łódź,
 Bogdanka, un village dans la voïvodie de Lublin,
 Bogdanka, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.